Шилово — деревня в Валдайском районе Новгородской области России. Входит в состав Яжелбицкого сельского поселения.

География 
Деревня находится в юго-восточной части Новгородской области, в зоне хвойно-широколиственных лесов, на правом берегу реки Кобыльщины, на расстоянии примерно 24 километров (по прямой) к западу-юго-западу (WSW) от города Валдай, административного центра района. Абсолютная высота — 185 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Валдайского района